Stazione di Sant'Ilario d'Enza
 Stazione di Sant'Ilario Sangro
 Stazione di Genova Sant'Ilario